Strange Days – film di fantascienza del 1995 di Kathryn Bigelow
 Strange Days – album discografico dei Doors
 Strange Days – album discografico dei The Struts
 Strange Days - The Apocalypse of Devilman – manga di Yu Kinutani basato sul personaggio di Devilman di Gō Nagai